Schafranow ( Шафранов,  Shafranov) ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Schafranow (* 1968), kasachischer Eishockeyspieler
 Witali Dmitrijewitsch Schafranow (1929–2014), sowjetischer Physiker
 Pjotr Grigorjewitsch Schafranow (1901–1972), sowjetischer General